Verne steht für:
 Verne (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Verne (Mondkrater)
 (5231) Verne, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Verne, Figur (Schildkröte) aus dem Animationsfilm Ab durch die Hecke
 Mount Verne, Berg auf der Pourquoi-Pas-Insel, Antarktis

Orte in Europa:
 Verne (Westfalen), Ortsteil der Stadt Salzkotten
 Verne VS, Ort in der Gemeinde Vouvry, Kanton Wallis, Schweiz
 Verne (Doubs), Gemeinde in Frankreich 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Verne (Indiana)
 Verne (Kentucky)
 Verne (Wyoming)

Personen:
 Adela Verne (1877–1952), englische Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin
 Alice Verne-Bredt (1868–1958), englische Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin
 Étienne Verne (* 1939), französischer Pädagoge
 Jules Verne (1828–1905), französischer Schriftsteller
 Kaaren Verne (1918–1967), deutsch-amerikanische Schauspielerin
 Konrad Verne (1899–1962), deutscher Politiker (NSDAP)
 Larry Verne (1936–2013), US-amerikanischer Musiker und Filmschaffender
 Lucille La Verne (* 1872 oder 1869; † 1945), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin
 Mathilde Verne (eigentlich Mathilde Wurm; 1865–1936), englische Pianistin und Musikpädagogin
 Michel Verne (1861–1925), französischer Schriftsteller und Sohn von Jules Verne
 Paul Verne (1829–1897), französischer Seefahrer und Schriftsteller sowie Jules Vernes Bruder
 Verne Troyer (1969–2018), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Col de Verne (bei Vouvry)
 Jules Verne (Begriffsklärung)
 La Verne, Stadt in Kalifornien
 Werne
 Vern
 Wern